Pic du Midi ist der Name folgender Berge: 
 Pic du Midi d’Ossau, 2884 m, im Département Pyrénées-Atlantiques, Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Pic du Midi de Bigorre, 2877 m, im Département Hautes-Pyrénées, Region Okzitanien, Frankreich
 Pic du Midi de Siguer, 2003 m, im Département Ariège, Region Okzitanien, Frankreich
 Pic du Midi d’Arrens, im Département Hautes-Pyrénées, Region Okzitanien, Frankreich

Pic-du-Midi steht für:
 (20488) Pic-du-Midi, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Pic du Midi-Teleskop, zwei Meter langes Forschungsteleskop